E962 kan syfta på: 

 E962 – en europaväg mellan Thiva och Elefsina i Grekland
 E962 – ett E-nummer för Aspartam-acesulfamsalt